Cholm oder Kholm bezeichnet:

 Cholm, Kleinstadt in der Oblast Nowgorod (Russland)
 Rajon Cholm, Verwaltungsbezirk in der Oblast Nowgorod (Russland)
 Cholm (Afghanistan), Stadt in der afghanischen Provinz Balch
 Cholm (Distrikt), Distrikt in der afghanischen Provinz Balch
 Cholm (Amudarja), Fluss in Nordafghanistan 
 Cholm, die deutsche Bezeichnung für die Kleinstadt Hum in Kroatien
 Cholm, die russische Bezeichnung für die Stadt Chełm in Polen; Sitz des
 Gouvernement Cholm, ein ehemaliges russisches Gouvernement

Siehe auch:
 Eparchie Cholm, Diözese von 1223 bis 1596 im heutigen östlichen Polen und der westlichen Ukraine